Als Weltmeisterschaft 2012 oder WM 2012 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2012 stattfanden:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2012
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2012
 U-19-Bandy-Weltmeisterschaft 2012
 Baseball-Weltmeisterschaften
 Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 U-18-Baseball-Weltmeisterschaft 2012
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2012
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2012
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2012 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2012 in Porto (Portugal)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2012 in Tokio (Japan)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2012 in San Javier (Spanien)
 Billard-Artistique-Weltmeisterschaft 2012 in Samsun (Türkei)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2012
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2012 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2012 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2012 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2012 in Shenyang (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2012 in Willingen (Deutschland)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2012
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2012 in Manila (Philippinen)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2012
 WPA Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2012 in Peking (China)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 in Minsk (Weißrussland)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 in Chanty-Mansijsk (Russland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2012 in Bischkek (Kirgisistan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2012 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2012 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2012 in Sofia (Bulgarien)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2012 in Sofia (Bulgarien)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2012 in Sofia (Bulgarien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2012 in Wuxi (China)
 6-Red World Championship 2012 in Bangkok (Thailand)
 Bob-Weltmeisterschaft 2012
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2012
 Cricket-Weltmeisterschaften
 ICC World Twenty20 2012
 ICC Women’s World Twenty20 2012
 Curling-Weltmeisterschaft 2012
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2012
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2012
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2012
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2012
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2012
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2012
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2012
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2011/12
 PDC World Darts Championship 2012/13
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2012
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2012
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2012
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2012
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2012
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2011/12
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2012/13
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2011/12
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2012/13
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2012
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2012
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2012
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2012
 Faustball-Weltmeisterschaften
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft 2012
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 Fechtweltmeisterschaften 2012
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2012
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2012
 Futsal-Weltmeisterschaft 2012
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2012
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2012
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2012
 Inline-Alpin-Weltmeisterschaften 2012
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2012
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2012
 Karate-Weltmeisterschaft 2012
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2012
 FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2012
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2012
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2012
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2012
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2012
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2012
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2012
 Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften 2012
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2012
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2012
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2012
 Pétanque-Weltmeisterschaft 2012
 Rallye-Weltmeisterschaft 2012
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2012
 Ringer-Weltmeisterschaften 2012
 Ruder-Weltmeisterschaften 2012
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2012
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2012
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2012
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2012
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2012
 Snookerweltmeisterschaft 2012
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2012
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2012
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2012
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2012
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2012
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2012
 Superbike-Weltmeisterschaft 2012
 Supersport-Weltmeisterschaft 2012
 Tischtennisweltmeisterschaft 2012
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2012
 Trail-Orienteering-Weltmeisterschaften 2012
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2012
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2012
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2012
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2012
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2012
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2012
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2012
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2012
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2012
 WPA Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2012

Weltmeisterschaften nach Jahr
!